Ontologia, in filosofia
 Ontologia formale, in logica formale
 Ontologia fondamentale, in filosofia
 Ontologia, in informatica
 Ontologia, in fisica